SC Tasmania 1900 Berlin, legendarische voetbalclub uit Berlijn die in 1973 failliet ging. 
 SV Tasmania Berlin, officieuze opvolger van de club.